Tom Cat può riferirsi a:
 Tom Cat – gatto immaginario, uno dei due protagonisti di Tom & Jerry
 Tom Cat – album di Lee Morgan
 Tom Cat – gruppo musicale giapponese degli anni '80